Plaats in Indonesië
 Kalijoso (Secang), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kalijoso (Windusari), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java